Scolastica – nome proprio femminile
 Santa Scolastica da Norcia – monaca benedettina del V secolo
 Scolastica – filosofia cristiana medievale
 Zia Scolastica – personaggio del romanzo Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello

Pagine correlate 
 Scolastico